Państwowa Inspekcja Pracy
 społeczna inspekcja pracy